peut faire référence à :

 le rio São Bento, une rivière brésilienne du nord de Santa Catarina, appartenant au bassin hydrographique du rio Paraná ;
 le rio São Bento, une rivière brésilienne de l'ouest de Santa Catarina, appartenant au bassin hydrographique du rio Uruguai;
 le rio São Bento, une rivière brésilienne du sud de Santa Catarina, appartenant au bassin hydrographique du rio Araranguá.

Voir aussi